551 км, 551-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 551 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 056650.
 551 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 170517.
 551 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Мордовия) 641025. В 2021 году переименован в Старое Пшенёво.

Примечания